Iyraclea est un personnage fictif du monde imaginaire des Royaumes oubliés, décor de campagne du jeu de rôle Donjons et dragons.

Présentation 

La très particulière Iyraclea, Reine des glaces, habite dans (ou sous) un château de glace sculptée quelque part dans les limites nordiques du Grand Glacier. Elle est une puissante prêtresse d'Aurile, et incarne la furie de la Fille du gel par ses assauts sans relâche contre le peuple de Sossal. Elle a sous ses ordres des gélugons portant le nom de Griffes glacées d'Iyraclea.

On dit qu'Iyraclea utilise occasionnellement des sorts pour enlever de jeunes magiciens vigoureux de Sossal et même des contrées du sud de Vaasie et de Damarie. D'aucuns avancent qu'elle a besoin de leur essence vitale pour prolonger son existence, car il semblerait qu'elle vive depuis très longtemps. Peut-être rassemble-t-elle une force de magiciens dévoués et loyaux ou forcés à la servir, ou d'une certaine façon canalisant leur puissance magique pour étendre les limites du Grand Glacier vers les Terres Gelées, à nouveau.

Compétences 

Iyraclea (Prêtre 15/Mage 5/Hierophant 5) est renommée pour ses sorts épiques terrifiants, portant des noms tels que griffes de glace, lame de glace, et poing de glace.

Personnage des Royaumes oubliés
Religieuse de fiction
Magicien ou sorcier de fiction